Roedenbeck oder Rödenbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Rödenbeck (1811–1871), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, Sohn von Karl Heinrich Siegfried Rödenbeck
 Josua Roedenbeck (1871–1914), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat des Kreises Achim, Sohn von Paul Rudolf Siegfried Roedenbeck
 Karl Heinrich Siegfried Rödenbeck (1774–1860), deutscher Historiker
 Rudolf Roedenbeck (Paul Rudolf Siegfried Roedenbeck; 1822–1891), deutscher Oberregierungsrat, Sohn von Karl Heinrich Siegfried Rödenbeck
 Siegfried Roedenbeck (1851–1914), deutscher Jurist und zuletzt Senatspräsident